Lucas Eriksson (ijshockeyer), Zweeds ijshockeyer
 Lucas Eriksson (wielrenner), Zweeds wielrenner